Bashore ist der Nachname folgender Personen:

 Julian Bashore (* 1972), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Juliet Bashore (* 1956), US-amerikanische Filmregisseurin